Get Up with It é uma coletânea musical de Miles Davis.

Faixas
Todas as faixas compostas por Miles Davis.

Álbuns de Miles Davis
Álbuns de 1974